John Smith House steht für:

 John Smith House (Southwark), London, frühere Parteizentrale der Labour Party

im NRHP gelistete Objekte:

 John Smith House (Iowa), ID-Nr. 79003705
 John Smith House (Bergen County, New Jersey), ID-Nr. 83001549
 John Smith House (Morris County, New Jersey), ID-Nr. 76001176
 John Smith House (New York), ID-Nr. 02001315
 John Smith House (Wisconsin), ID-Nr. 85001663